Sancha Enríquez (Braga, c. 1097-1163) era una infanta de Portugal, de la dinastía Borgoña, hija de Enrique de Borgoña, conde de Portugal y Teresa de León, hija ilegítima del rey Alfonso VI de León y Jimena Muñiz, vivió toda su infancia en compañía de su madre y su abuelo materno, quienes la educaron.

Se casó dos veces, la primera con Sancho Nuñez de Celanova y la segunda con Fernando Méndez de Braganza. No tuvo hijos del segundo matrimonio, pero del primero tuvo:

 Urraca Sánchez de Celanova (1120 -?), casada con Gonzalo Méndez de Sousa "el Bueno".

 Vasco Sánchez de Celanova (1130-?), se casó el primero con Berengária y con Urraca Viegas.

 Fruilhe Sánchez de Barbosa (1140 -?), casada con Pedro Fernández de Braganza.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Braga
Infantes de Portugal